

Cinema
 Ali (Wings) – film del 1927 diretto da William A. Wellman
 Wings – film del 1979

Fumetto 
 Wings – rivista giapponese di manga

Letteratura 
 Il piccolo popolo decolla (Wings) – romanzo di Terry Pratchett del 1990
 Wings – romanzo di Aprilynne Pike del 2009

Musica
 Wings – gruppo musicale rock britannico
 Wings – album degli Skylark del 2004
 Wings – album di Bonnie Tyler del 2005
 Wings – singolo dei Live del 2006, dall'album Songs from Black Mountain
 Wings – singolo di Macklemore & Ryan Lewis del 2011
 Wings – brano musicali di Ringo Starr del 2012
 Wings – singolo delle Little Mix del 2012, dall'album DNA
 Wings – singolo di Birdy del 2013, dall'album Fire Within
 Wings – album dei BTS del 2016

Televisione 
 Wings – serie televisiva britannica trasmessa dal 1977 al 1978.
 Wings – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1997.

Videogiochi 
 Wings – sparatutto del 1989 per PC-98 e Sharp X68000
 Wings – simulatore di volo del 1990 per Amiga e Game Boy Advance
 Wings – simulatore di volo del 2014 per Windows, Android, iOS

Altro 
 Wings – marchio di sigarette